Байёль () — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
  — французский адвокат и революционер.

См. также 
 Байель

Примечания